

Geografia 
 Ali Akbarlu – villaggio dell'Azerbaigian Orientale
 Ali Akbar – villaggio della Provincia di Kermanshah
 Ali Akbar – villaggio del Khūzestān

Onomastica 
 Ali Akbar – nome proprio di persona maschile iraniano